New Centerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Centerville (Idaho)
 New Centerville (Chester County, Pennsylvania)
 New Centerville (Somerset County, Pennsylvania)